Громовий Віктор Володимирович — український педагог, заслужений вчитель України.
 Громовий Володимир Вікторович (* 1983) — сержант Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Громовий Денис Володимирович (1987—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Громовий Леонід Григорович — український педагог і громадський діяч, організатор і перший директор першої у Донецьку української школи.
 Громовий Микола Петрович — український художник-пейзажист.
 Громовий Михайло Пилипович — голова Кіровоградської обласної державної адміністрації в 1996—1998 роках.
 Громовий Петро Олександрович — український журналіст та поет.
Прізвища